Juru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juru (ort i Brasilien, Paraíba, Juru), 
 Jaru (ort), Rondônia, 
 Juru (kommun), Paraíba,

Malaysia 

 Juru (ort i Malaysia), Pinang, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar